

Mensen 
 Daphne Zandberg (19??), Nederlands poppenspeelster en -maakster en welzijnscoach
 Gerhard Zandberg (1983), Zuid-Afrikaans zwemmer
 Lucas Zandberg (1977), Nederlands schrijver
 Tamar Zandberg (1976), Israëlisch politica

Geografie

Plaatsen in Nederland 

Zandberg (Breda), wijk van de Noord-Brabantse stad Breda
Zandberg (Gelderland), buurtschap in de Gelderse gemeente Buren
Zandberg (Groningen-Drenthe), dorp deels in de Drentse gemeente Borger-Odoorn, deels in de Groningse gemeente Westerwolde
Zandberg (waterschap), een daar gelegen voormalig Gronings waterschap
Zandberg (Moerdijk), voormalige buurtschap in de Noord-Brabantse gemeente Moerdijk
Zandberg (Schinnen), heuvel in de gemeente Beekdaelen in Nederlands Limburg
Zandberg (Simpelveld), buurtschap in de gemeente Simpelveld in Nederlands Limburg
Zandberg (Zeeland) gehucht in de Zeeuwse gemeente Hulst
Fort Zandberg, vestingwerk in dit gehucht
Zandberg (Maasbree)

Plaatsen e.d. in België 
Zandberg (Zele), wijk van de Oost-Vlaamse gemeente Zele
Zandberg (Harelbeke), wijk in de stad Harelbeke
Zandberg (Heusden), rivierduin in Heusden (Oost-Vlaanderen)

Vervoer 
Station Zandberg (België), in de wijk Zandberg, gemeente Ingelmunster, langs spoorlijn 73A
Stopplaats Zandberg (Nederland), bij het dorp Zandberg (Groningen-Drenthe), langs de spoorlijn Stadskanaal–Ter Apel

Zie ook 
 Sandberg
 Zandbergen